Дже́йми Макдо́нальд (; ) — шотландский футболист, вратарь клуба «Рэйт Роверс».

Карьера

Клубная 
В 2007 году Макдональд подписал профессиональный контракт с командой «Харт оф Мидлотиан», который в том же году отдал его в аренду в «Куин оф зе Саут». В этом клубе он играл до конца сезона 2007/08, после чего вернулся в «Хартс».

В 2014 году перешёл в другой шотландский клуб «Фалкирк».

Сборная 
В 21 августа 2007 года впервые выступил в составе молодёжной сборной Шотландии в матче против молодёжной сборной Чехии. После этого в течение 2007 и 2008 года выходил на поле всего 10 раз.

Статистика

Достижения

Харт оф Мидлотиан 
 Кубок Шотландии: 2012
 Кубок шотландской лиги: 2012/13 (финалист)

Куин оф зе Саут 
 Кубок Шотландии: 2008 (финалист)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Рэйт Роверс»

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Куин оф зе Саут»
Игроки ФК «Фалкирк»
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки ФК «Аллоа Атлетик»
Игроки ФК «Рэйт Роверс»